Ioke (orkaan) - 2006
 Ioke (programmeertaal)
 Ioke (mythologie) - vrouwelijke personificatie van krijgsrumoer